Лакост () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Лакост () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Lacoste - французька компанія з виробництва одягу.